Гюнцбург:

 Гюнцбург — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария.
 Гюнцбург — район в Германии.